Aley steht für:

 Aley (Texas), Ort in den USA
 Aley (Libanon), Stadt im Libanon
 Alayh (Ort), Ort im Libanon, als alternative Schreibweise
 Alayh (Distrikt), Verwaltungseinheit im Libanon, als alternative Schreibweise

Aley ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Aley (1936–2009), deutscher Germanist 

Siehe auch:

 Alei (Begriffsklärung)
 Alley (Begriffsklärung)
 Alai (Begriffsklärung)